Les Gémeaux (salle)
 Les Gémeaux (studio d'animation)
 Les Gémeaux (Bröder Carl), film suédois de Susan Sontag sorti en 1971.